

Persone
 Chiaffredo Bergia (1840-1892) – carabiniere italiano, chiamato "l'eroe degli Abruzzi"
 Silvio Bergia (1935) – fisico italiano

Altro
 Bergia azzurra (Berghia coerulescens) – mollusco nudibranchio della famiglia Aeolidiidae